Amerikai Egyesült Államok
Mount Joy (New Jersey)
Mount Joy (Ohio)